Mamdani steht für:
 Mamdani-Implikation, eine logische Verknüpfung

Mamdani ist der Familienname folgender Personen:
 Mahmood Mamdani (* 1946), indischer Anthropologe und Politikwissenschaftler